Турыгин — фамилия; имеет женскую форму Турыгина.

Известные носители 
 Турыгин, Валерьян Михайлович (1914—2000) — советский полковник, Герой Советского Союза.
 Турыгин, Иван Афанасьевич (1904—1966) — советский оптик, профессор. См. также